Lou Jansen (architect) (1935), Vlaams architect
Lou Jansen (verzetsstrijder) (1900-1943), Nederlands communistisch verzetsstrijder